Esistono più comuni francesi con questo nome:

Beaupuy – Alta Garonna
Beaupuy – Gers
Beaupuy – Lot e Garonna
Beaupuy – Tarn e Garonna
È anche il cognome di un generale francese:

Michel de Beaupuy